Le tournoi de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute à Phoenix du 6 au .

Nancy Richey-Gunter remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1975
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en octobre 1975